La locution corps d'état peut renvoyer à :
 Un corps d'état, chacun des métiers du bâtiment, que l'on retrouve dans la locution « tous corps d'état » (TCE), au sens voisin de corps de métier dans le domaine de la construction ; voir la liste de corps d'état
 Le corps d'État (ou corps de l'État), synonyme du corps de la fonction publique d'État en France